Renfer ist der Familienname folgender Personen:

 Pascal Renfer (* 1977), Schweizer Fußballspieler
 Werner Renfer (1898–1936), frankophoner Schweizer Schriftsteller